Жозеф Жак Омер Плант (; 17 січня 1929 — 27 лютого 1986) — канадський хокеїст-воротар.

З 1953 по 1963 рік був воротарем клубу «Монреаль Канадієнс». Наступне десятиліття грав у інших клубах Національної хокейної ліги — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс».

Шестиразовий володар Кубка Стенлі (1953 і 1956—1960) — головного призу в НХЛ. 7 разів отримував приз «Везина Трофі», як найращому воротареві сезону (1956—1960, 1962, 1969). За підсумками сезону 1962/1963 також удостоївся призу «Гарт Трофі», як найкращому гравцеві регулярної першості.

У 1978 році включений до «Зали хокейної слави» в Торонто.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 

 Статистика Жака Планта  на сайті The Internet Hockey Database 
 Біографія Жака Планта  на сайті Legends of Hockey 
 History by the Minute—re-enactment of the game where Plante first wore a goaltender mask in regulation play
 NHL Network Online video article on Plante, including footage from November 1, 1959 

Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Канадські хокейні воротарі
Канадські винахідники
Члени зали слави хокею
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Володарі Кубка Стенлі
Померли від раку шлунка
Члени зали слави канадського спорту
Канадські хокеїсти
Люди на марках